4839 Daisetsuzan – asteroide della fascia principale
 Daisetsuzan – gruppo vulcanico sull'isola Hokkaidō
 Parco nazionale di Daisetsuzan – parco nazionale del Giappone